Kretschmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hans von Kretschmann
 Karl Friedrich Kretschmann
 Thomas Kretschmann
 Winfried Kretschmann